Бременер — фамилия:

 Бременер, Макс Соломонович (1926—1983) — русский советский прозаик, критик, сын С. М. Бременера 
 Бременер, Михаил Моисеевич (Михель Мошкович; 1873—1950) — русский и советский фтизиодерматолог.
 Бременер, Соломон Михайлович (1902—1972) — советский гастроэнтеролог и гигиенист, сын М. М. Бременера.